

Дани сећања 

380-е п. н. е.